Сергей Жарков:
 Жарков, Сергей Викторович (1975) — российский самбист и дзюдоист.
 Жарков, Сергей Николаевич (1958—2012) — советский и украинский футболист и тренер.